Могилево — название населённых пунктов в России.

Костромская область 
 Могилево — деревня в Макарьевском районе.

Ленинградская область 
 Могилево — деревня в Киришском районе.

Пермский край 
 Могилево — деревня в Кунгурском районе.

Псковская область 
 Могилево — деревня в Дедовичском районе.
 Могилево — деревня в Порховском районе.

Тверская область 
 Могилево — деревня в Осташковском районе.

См. также 
 Могилёв